Kiunke ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Kiunke (* 1988), deutscher Musikproduzent, siehe Johnny Illstrument
 Klaus Kiunke (* 1965), deutscher Unternehmer und Autor
 Martin Kiunke (1898–1983), deutscher lutherischer Theologe, Pfarrer und Hochschullehrer